Леополд II (, 1050 - Gars am Kamp, 12. октобар 1095) је био маркгроф Аустрије. Био је син Ernest, Margrave of Austria и Adelaide of Eilenburg.

Породично стабло 

Рођени 1050.
Умрли 1095.
Династија Бабенберг
Маркгрофови Аустрије